Daniel Carvalho puede referirse a:

Daniel da Silva Carvalho, futbolista brasileño.
Daniel Carvalho da Silva, futbolista brasileño.
Daniel Carvalho Mejía, urbanista y político colombiano.